Southall ist der Familienname folgender Personen:

 Aidan Southall (1920–2009), britischer Anthropologe
 Frank Southall (1904–1964), britischer Radrennfahrer
 Ivan Southall (1921–2008), australischer Jugendbuchautor
Monty Southall (1907–1993), britischer Radrennfahrer
 Neville Southall (* 1958), britischer Fußballtorwart
 Robert G. Southall (1852–1924), US-amerikanischer Politiker

Southall bezeichnet außerdem
 Southall (London), einen Stadtteil im London Borough of Ealing
 Municipal Borough of Southall, ehemaliger Bezirk im Großraum London